Nybergsund IL-Trysil er en norsk fodboldklub fra landsbyen Nybergsund i Trysil, som spiller i den norske liga, .

Klubben rykkede i 2007 for første gang op i Norges andenbedste liga, Adeccoligaen. Her spillede klubben i 4 sæsoner, inden den i efteråret 2011 igen rykkede ned i 2. division.

Nybergsund spillede sig i 2007 i kvartfinalen i den norske pokalturnering, efter en sejr over Tippeligamandskabet fra Vålerenga.

Placeringer 
{|class="wikitable"
|-bgcolor="#efefef"
! Sæson
!
! Pos.
! Kampe
! V
! U
! T
! MF
! MI
! Point
!Cup
!Noter
|-
|2001
|D2/1
|align=right |6
|align=right|26||align=right|12||align=right|3||align=right|11
|align=right|43||align=right|37||align=right|39
|3. runde
|
|-
|2002
|D2/1
|align=right |4
|align=right|26||align=right|12||align=right|4||align=right|10
|align=right|41||align=right|47||align=right|40
|3. runde
|
|-
|2003
|D2/2
|align=right bgcolor=cc9966|3
|align=right|26||align=right|16||align=right|7||align=right|3
|align=right|74||align=right|30||align=right|55
|2. runde
|
|-
|2004
|D2/2
|align=right |6
|align=right|26||align=right|10||align=right|9||align=right|7
|align=right|43||align=right|35||align=right|39
|2. runde
|
|-
|2005
|D2/2
|align=right bgcolor=cc9966|3
|align=right|26||align=right|16||align=right|5||align=right|5
|align=right|57||align=right|26||align=right|53
|3. runde
|
|-
|2006
|D2/4
|align=right bgcolor=cc9966|3
|align=right|26||align=right|15||align=right|8||align=right|3
|align=right|63||align=right|30||align=right|53
|1. runde
|
|-
|2007
|D2/1
|align=right bgcolor=gold|1
|align=right|26||align=right|20||align=right|3||align=right|3
|align=right|75||align=right|24||align=right|63
|Kvartfinale
|Oprykning til Adeccoligaen
|-
|2008
|AL
|align=right |8
|align=right|30||align=right|12||align=right|6||align=right|12
|align=right|49||align=right|53||align=right|42
||2. runde
|
|-
|2009
|AL
|align=right |9
|align=right|30||align=right|11||align=right|7||align=right|12
|align=right|49||align=right|54||align=right|40
||2. runde
|
|-
|2010
|AL
|align=right |11
|align=right|28||align=right|9||align=right|8||align=right|11
|align=right|38||align=right|47||align=right|35
||3. runde
|
|-
|2011
|AL
|align=right bgcolor=red|14
|align=right|30||align=right|6||align=right|5||align=right|19
|align=right|41||align=right|72||align=right|23
||2. runde
|Nedrykning til 2. division
|-
|2012
|D2/1
|align=right bgcolor=|-
|align=right|-||align=right|-||align=right|-||align=right|-
|align=right|-||align=right|-||align=right|-
||2. runde
|
|}

Eksterne henvisninger 
 Nybergsund IL-Trysils officielle hjemmeside

Referencer 

Fodboldklubber i Norge
Etableret i 1918